Большой Косколь:
 Большой Косколь (озеро, Фёдоровский район) — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана.
 Большой Косколь (озеро, Узункольский район) — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.